Aschbach (Bas-Rhin)
 Aschbach (Westpfalz)